Sanfranciscanos – abitanti di San Francisco (Antioquia)
Sanfranciscanos – abitanti di San Francisco (Putumayo)
Sanfranciscanos – abitanti di San Francisco de Sales